Липовый переулок — название улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР.

Россия 
 Липовый переулок — улица во Всеволожске.
 Липовый переулок — улица в Екатеринбурге.
 Липовый переулок — улица в Казани.
 В Томске:
Липовый переулок — улица в Просторном;
 Липовый переулок — улица в Росинке.

Украина 
 Липовый переулок — улица в Горловке.
 Липовый переулок — улица в Сумах.
 3-й Липовый переулок — улица в Николаеве.

См. также 
 Липовая аллея;
 Липовая улица;
 Линденштрассе.